Kawkareik District är ett distrikt i Myanmar.   Det ligger i regionen Karen, i den södra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Naypyidaw.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Distrikt i Karen
Myanmars distrikt